Porntip albo Pornthip – tajskie imię żeńskie.

Znane osoby o imieniu Porntip 
 Porntip Papanai – tajska aktorka i modelka
 Porntip Nakhirunkanok – tajska modelka
 Pornthip Rojanasunand – tajlandzka patolog sądowa

Imiona według kultury
Imiona żeńskie